Makresh kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Makresj, kommun, Vidin, 
 Makresj, ort, Vidin, Obsjtina Makresj, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar